Dmochowski ist der Familienname folgender Personen:

 Franciszek Ksawery Dmochowski (1762–1808), polnischer Schriftsteller und Übersetzer
 Franciszek Salezy Dmochowski (1801–1871), polnischer Schriftsteller
 Mariusz Dmochowski (1930–1992), polnischer Schauspieler und Regisseur